Сан Антонио Мирамар има више значења:

 Сан Антонио Мирамар (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Мирамар (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Мирамар (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Мирамар (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику